THE (операційна система)
 Times Higher Education